Марк:

Имя

Фамилия 
 Марк, Де Марк () — французская дворянская семья, первые владельцы замка Шенонсо.
 Марк, Аузиас (1397—1459) — каталонский (валенсийский) поэт.
 Марк, Бернард (1908—1966) — польский журналист, историк, литературный критик, деятель коммунистического движения.
 Марк, Герман Фрэнсис (1895—1992) — американский химик австрийского происхождения.
 Григорий Марк (род. 1940)  — прозаик, поэт, драматург.
 Марк, Гуго Маврикиевич (1869—1918) — российский предприниматель, жертвователь на науку.
 Марк, Дамьен (род. 1988) — французский футболист, полузащитник бельгийского клуба «Шарлеруа».
 Марк, Дэвид (род. 1948) — председатель Сената Нигерии и сенатор от округа Южный Бенуэ (штат Бенуэ).
 Марк, Карин Юлиусовна (1922—1999) — советский и эстонский антрополог.
 Марк, Михаил Эммануилович (1809 — не ранее 1891) — российский военный деятель, начальник местных войск Виленского военного округа, генерал от инфантерии.
 Марк, Николай Фёдорович (1848—1899) — русский жандармский полковник, начальник Кутаисского, Казанского губернских жандармских управлений.
 Марк, Поуль (1889—1957) — датский гимнаст, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1912 года.
 Марк, Расселл (род. 1964) — австралийский стрелок, специализирующийся в дисциплинах трап и дубль-трап.
 Марк, Франц (1880—1916) — немецкий живописец-экспрессионист.
 Марк, Хавьер (1948—2022) — мексиканский актёр, доцент, оператор и режиссёр.
 Марк, Хенрик (1911—2004) — эстонский государственный и политический деятель.
 Марк, Юлиус (1890—1959) — эстонский лингвист.

Топоним 
 Марк (станция) — железнодорожная станция Савёловского направления Московской железной дороги на территории Москвы.
 Марк (графство) () — графство в составе Священной Римской империи и в Рурской области.
 Марк (Арденны) () — коммуна в департаменте Арденны, Франция.
 Марк (Ивелин) () — коммуна в департаменте Ивелин, Франция.
 Марк (Па-де-Кале) () — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале.
  — муниципалитет в Швеции.
 Марк-Ландин — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.
 Марк-ан-Барёль — коммуна во Франции, регион Нор — Па-де-Кале.
 Марк-ан-Барёль (кантон)
 Марк-ла-Тур — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен.

Другое 
 Марк (кратер) — кратер на Меркурии, назван в честь Аузиаса Марка.
 Марк — кратер на видимой стороне Луны, находится рядом с местом посадки космического корабля Аполлон-15.
 Марк-1 () — первый в мире нейрокомпьютер, создан в 1958 году.
 Марк 2 (радиотелескоп)
 Марк I (компьютер)
 Марк — серия английских танков периода Первой Мировой войны.
 МАРК — метеорологический автоматический ранцевый комплекс.
 МАРК — микропроцессорный автоматический регистрирующий комплекс.
 Марк Старс — грузинский футбольный клуб из Тбилиси.

См. также 
 Марк Ключник — день народного календаря, отмечаемый 8 мая (25 апреля по старому стилю).
  (значения)
  (значения)
  (значения)